FreeOffice es una suite ofimática que incluye un procesador de textos, una aplicación de hojas de cálculo y un programa de presentaciones, todos ellos compatibles con sus aplicaciones equivalentes de Microsoft Office. Es la versión gratuita de SoftMaker Office.

Desde 1987, año en el que se fundó la compañía, SoftMaker lleva desarrollando software ofimático: procesador de textos (TextMaker), hojas de cálculo (PlanMaker), software de gráficos para presentaciones (SoftMaker Presentations) y software para bases de datos (DataMaker). SoftMaker Office, el producto insignia, está disponible para una amplia gama de sistemas operativos: Windows, Linux, Android

http://www.freeoffice.com